Šumet je lahko:
 Šumet, Dubrovnik (Hrvaška)
 Šumet, Proložac (Hrvaška)